Rossosz ist der Name folgender polnischer Ortschaften:
 Rossosz (Łęczna), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde (polnisch: Gmina wiejska) Łęczna
 Rossosz (Powiat Bialski), Dorf im Powiat Bialski in der Woiwodschaft Lublin, Polen
 Gmina Rossosz, Gemeinde im Powiat Bialski in der Woiwodschaft Lublin, Polen